Molekulska formula -{C18H24I3N3O8}- se može odnositi na:

 Jopromid
 Joksilan